Ciccio Busacca – cantastorie italiano
Helle Busacca – poetessa, pittrice e scrittrice italiana
Massimo Busacca – ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italo-svizzero
Raffaele Busacca dei Gallidoro – politico italiano